

Agraria 
 Comunanza o università agraria - forma di gestione collettiva della proprietà terriera

Geografia

Italia 
 Comunanza - comune in provincia di Ascoli Piceno (Marche)
 Comunanza - contrada di Monsampolo del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno (Marche)

Svizzera 
 Comunanza - unità territoriale svizzera